Thomasville peut désigner plusieurs villes américaines :

 Thomasville (Alabama)
 Thomasville (Caroline du Nord)
 Thomasville (Géorgie)

Homonymie de localités aux États-Unis